Георг II (1605—1661) — ландграф Гессен-Дармштадтський з 1626 року.
 Георг II (1683—1760) — король Великої Британії з 1727 року;
 Георг II (1890—1947) — король Греції в 1922—1924 роках і з 1935 року

Див. також 
 Юрій II (значення)